Songjeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Songjeong-dong, Gumi, stadsdel i Gumi, Norra Gyeongsang,  
 Songjeong-dong, Donghae, stadsdel i Dongae, Gangwon, 
 Songjeong-dong, Gangneung, stadsdel i Gangneung, Gangwon, 
 Songjeong-dong, Gwangju, Gyeonggi, stadsdel i Gwangju, Gyeonggi, 
 Songjeong-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan, 
 Songjeong-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, 
 Songjeong-dong, Busan, stadsdel i Busan, 
 Songjeong-dong, Seoul, stadsdel i Seoul, 
 Bongmyeong 2-Songjeong-dong, stadsdel, Cheongju,